Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу среди юношей до 18 лет 1992 прошёл с 12 сентября 1990 года по 11 декабря 1991 года. В нём приняли участие 32 сборных, которые боролись за 8 путёвок на финальный турнир.
Команды были разделены на 8 групп. Победители групп вышли в финальный раунд.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Ссылки 
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Футбол в Европе в 1990 году
Футбол в Европе в 1991 году
Чемпионаты Европы в 1992 году